Een verkeersweg:
 N418 (Frankrijk)
 N418 (Nederland), zie Provinciale weg 418
 N418 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing